Het kabinet-Merkel verwijst naar vier Duitse kabinetten onder leiding van Angela Merkel.

De kabinetten
 Kabinet-Merkel I (2005–2009)
 Kabinet-Merkel II (2009–2013)
 Kabinet-Merkel III (2013–2018)
 Kabinet-Merkel IV (2018–2021)